Through the Wall – film del 1916 diretto da Rollin S. Sturgeon
Through the Wall – cortometraggio del 2015 diretto da Tim Nackashi 

Through the Wall – episodio del 1952 della serie tv Il cavaliere solitario